Reipertshofen ist der Name folgender Orte:

 Reipertshofen (Kißlegg), Ortsteil von Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Reipertshofen (Hebertshausen), Ortsteil von Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern